Армфельт, Александр:
* Армфельт, Александр Густавович (1794—1875) — член Государственного Совета, министр, действительный тайный советник.
 Армфельт, Александр Осипович (1806—1868) — российский учёный-медик, педагог, ординарный профессор Московского университета.